Arthur Johnson kan syfta på bland andra:

* Arthur Johnson (verksam 1827–1829), engelsk filolog
 Arthur Johnson (född 1921), kanadensisk kanotist
 Arthur Johnson (född 1966), amerikansk boxare
 Arthur V. Johnson (1876–1916), amerikansk stumfilmsskådespelare och -regissör

Se även 
 Arthur Johnston